Куфулё (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Рабастан. Округ коммуны — Альби.

Код INSEE коммуны — 81070.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 570 км к югу от Парижа, в 34 км северо-восточнее Тулузы, в 36 км к западу от Альби.

На северо-западе коммуны протекает река Тарн, а на юго-западе — её приток, река Агу.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 2260 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 1348 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 990 были экономически активными, 358 — неактивными (показатель активности — 73,4 %, в 1999 году было 68,3 %). Из 990 активных работали 907 человек (489 мужчин и 418 женщин), безработных было 83 (33 мужчины и 50 женщин). Среди 358 неактивных 100 человек были учениками или студентами, 130 — пенсионерами, 128 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Тарн